Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Mutua Madrid Open 2014 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo sedm tenistů po výhrách ve dvou kolech a dva hráči jako šťastní poražení.

Obhájcem titulu byl španělský první hráč světa Rafael Nadal, který soutěž opět vyhrál po finálové výhře nad desátým nasazeným Japoncem Kei Nišikorim. Asiat úvodní set získal poměrem 6–2. Druhý ztratil rozdílem dvou gamů 4–6 a ve třetí sadě za stavu 0–3 skrečoval pro poranění zad. Nadal si tak na okruhu ATP Tour připsal 63. kariérní titul ve dvouhře, třetí v probíhající sezóně a rekordní 27. turnajový vavřín v rámci série ATP Masters. Stal se také prvním hráčem, jemuž se podařila obhajoba na Madrid Open od jeho založení v roce 2002.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů mělo volný los do druhého kola.
  Rafael Nadal (vítěz)
  Novak Djoković (odstoupil)
  Stanislas Wawrinka (2. kolo)
  Roger Federer (odstoupil)
  David Ferrer (semifinále)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Andy Murray (3. kolo)
  Milos Raonic (3. kolo)
  John Isner (3. kolo)
  Kei Nišikori (finále)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Grigor Dimitrov (3. kolo)
  Fabio Fognini (1. kolo)
  Tommy Haas (1. kolo)
  Michail Južnyj (2. kolo)
  Tommy Robredo (1. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=PR
| RD1-team03= J Melzer
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= J Mónaco
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= J Nieminen
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= R Haase
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= I Sijsling
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= T Haas
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3=4

| RD1-seed09=12
| RD1-team09= G Dimitrov
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= M Copil
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= M Granollers
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= K Anderson
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= R Štěpánek
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=4

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R Nadal
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= J Mónaco
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= J Nieminen
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= I Sijsling
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=12
| RD2-team05= G Dimitrov
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=79
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= M Copil
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=67

| RD2-seed07=
| RD2-team07= K Anderson
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= T Berdych
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Nadal
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= J Nieminen
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=12
| RD3-team03= G Dimitrov
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= T Berdych
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= R Nadal
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= T Berdych
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=
}}

 2. sekce 

 4. sekce 

 Kvalifikace 

 Nasazení hráčů 
  Santiago Giraldo (kvalifikován)
  Julien Benneteau (1. kolo)
  Teimuraz Gabašvili (kvalifikován)
  Igor Sijsling (kvalifikován)
  Andrej Golubjev (kvalifikován)
  Benjamin Becker (kvalifikován)
  Marinko Matosevic (kvalifikační kolo, šťastný poražený)  Dominic Thiem (kvalifikován)
  Alejandro Falla (1. kolo)
  Olexandr Nedovjesov (1. kolo, skreč)
  Łukasz Kubot (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
  Bernard Tomic (kvalifikační kolo)
  Alejandro González (kvalifikační kolo)
  Paul-Henri Mathieu (kvalifikován)

 Kvalifikanti 
  Santiago Giraldo
  Paul-Henri Mathieu
  Teimuraz Gabašvili
  Igor Sijsling
  Andrej Golubjev
  Benjamin Becker
  Dominic Thiem

Šťastní poražení 
  Marinko Matosevic
  Łukasz Kubot

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2014